

Miejscowości w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3
 Chojnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik
 Chojnik – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
 Chojnik – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie

Inne 
 Chojnik – góra w Karkonoszach położona niedaleko Jeleniej Góry
 Zamek Chojnik – twierdza usytuowana na górze Chojnik
 Schronisko PTTK "Na Zamku Chojnik" – górskie schronisko turystyczne